Лос Рамирез има више значења:

 Лос Рамирез (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Рамирез (Кандела), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Рамирез (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Рамирез (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Рамирез (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Рамирез (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Рамирез (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Рамирез (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Рамирез (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Рамирез (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Рамирез (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Рамирез (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Рамирез (Сан Салвадор ел Верде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Рамирез (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Рамирез (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Рамирез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Рамирез (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Рамирез (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Рамирез (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Рамирез (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Рамирез (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Рамирез (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Рамирез (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Рамирез (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику